Niemcy:
 Magdeburg-Buckau – dzielnica Magdeburga
 Magdeburg-Buckau – stacja kolejowa w Magdeburgu

Zobacz też:
 Buckau